Plusieurs navires de la marine française ont porté le nom de Courageux, parmi lesquels :
 le , un navire de 42 canons, démoli en 1673 ;
 le , un navire de 80 canons, renommé Magnanime en 1679. Il est coulé en 1705 lors d'un combat en mer ;
 le , un navire de 56 canons, retiré du service en 1794 ;
 le , un vaisseau de 74 canons, capturé en 1761 par la Royal Navy et entré en service sous le nom de . Il s'échoue sur les côtes du Maroc en 1796 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de classe Téméraire, en service de 1806 à 1831.

Voir aussi 
 
 

Nom de bateau de la Marine française